Schlang ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Schlang (* 1991), deutscher BMX-Radsportler
 Ilka Paradis-Schlang (* 1944), deutsche Romanautorin